Likhu – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Karnali w dystrykcie Dolpa
 Likhu – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Bagmati w dystrykcie Nuwakot